Lopatić ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Lopatić (* 1992), bosnisch-herzegowinischer Biathlet
 Tomislav Lopatić (* 1963), jugoslawischer Biathlet und bosnischer Trainer